Kara (grup de música), grup de música pop sud-coreà compost per un grup femení de cinc integrants format per DSP Media el 2007 
 ASKO Kara, club de futbol togolès de la ciutat de Kara 
 Kara (Sikhisme), braçalet portat pels sikhs que els identifiquen com a consagrats a la seva religió 
 Kara o regi, llengua bantu parlada a Tanzània
 Grups humans:
 Kara Koyunlu, federació de tribus turcmanes que governà part dels actuals Iran, Turquia, Iraq, Armènia i Azerbaidjan del 1375 al 1468
 Kara Gözlu, tribu turca de Pèrsia, dependent inicialment de la tribu dels shamlu en el període safàvida 
 Toponímia:
 Estret de Kara, estret a l'àrtic rus que connecta el mar de Kara i el de Petxora 
 Mar de Kara, part de l'oceà Àrtic que banya les costes del nord de Sibèria 
 Riu Kara, riu de Rússia
 Kara Hisar-i Teke, vila de Turquia a la província d'Antalya, a pocs quilòmetres de la ciutat d'Antalya 
 Kara-khitai, imperi fundat pels mongols kitan de l'Àsia Central, del 1124-1218.
 Kara-Khodja, ciutat de l'oasi de Turfan, a uns 40 km al sud-est de Turfan 
 regió de la Kara, regió de Togo
 Biografies:
 Kara, possible nom de Nubnefer, rei de la Dinastia II de l'antic Egipte
 Kara Arslan, emir ortúkida de Hisn Kayfa i Khartpert, successor del seu pare Rukn al-Dawla Daud el 1144 
 Kara Ahmad Paixà (? - 1555), gran visir otomà del sultà Solimà I d'origen albanès 
 Kara Dawud Paixà (? - 1623), gran visir otomà 
 Kara Drew (1975), ballarina i lluitadora professional nord-americana 
 Kara Hülëgü (? - 1252), hereu de l'ulus de Txagatai (1242 - 1246 i 1252), net de Txagatai Khan 
 Kara Ibrahim Paixà (1620- Rodes, 1687) visir otomà sota el sultà Mehmet IV 
 Kara Mahmud Paixà, albanès, membre de la família Buixatli, que va exercir el poder al sandjak de Scutari (1776 - 96)
 Kara Mehmed, emir qara qoyunlu, nebot i successor del primer gran emir Bayram Khodja, i fill de Turemish (germà de Bayram) 
 Kara Mustafa Paşa (1634/1635-1683) gran visir otomà d'origen noble anatòlic 
 Kara Nogai, possible kan de l'Horda d'Or que hauria governat vers 1361 
 Kara Üweys (? - 1591) ministre de finances de l'Imperi Otomà sota Murat III i governador d'algunes províncies.
 Kara Xahin Mustafa Paixà governador otomà del Iemen i Egipte al .
 Kara Yazidji (vers 1540- 1602), cap d'origen turc dels rebels djelalis d'Anatòlia 
 Çandarli Kara Halil Hayreddin Paixà (? - 1387), governant i militar otomà 
 Iskandar ibn Kara Yusuf, (? - 1438) emir qara qoyunlu i sultà
 Kemankeş Kara Ali Paşa (vers 1580-1624), gran visir otomà 
 Mehmed Kara Haydar-oghlu, bandit turc (vers 1844-1848).
 Öküz Kara Mehmed Paixà (Istanbul, 1557-1620), dues vegades gran visir de l'Imperi Otomà (1614-1616 i 1619).
 Ridwan ibn Kara Mustafa, funcionari otomà que va exercir com a sandjakbegi de Gaza del 1555 al 1565